Кениг — фамилия.

Известные носители:
  (род. 1969) — аргентинский футболист.
  (род. 1983) — французский писатель польско-французского происхождения.
 Кениг, Иван Фёдорович (1822—1880) — инженер-путеец, строитель и директор Николаевской железной дороги.
 Кениг, Юзеф (Иосиф) (1821—1900) — польский журналист.
 Кениг, Карлос — аргентинско-американский математик, профессор Чикагского университета.
 Кениг, Майя — израильский кинорежиссёр.
 Кениг, Эзра (род. 1984) — американский музыкант.

Другое 
 Кениг — небольшой ударный кратер в западной части Моря Дождей на видимой стороне Луны.

См. также 
 Кёниг
 Аппарат Кенига